Selfridge může být:
 Selfridges, britský řetězec obchodních domů
 Obchodní dům Selfridges (Birmingham) 
 Obchodní dům Selfridges (Londýn)
 Harry Gordon Selfridge (1858–1947), zakladatel firmy Selfridges
 Pan Selfridge, životopisný seriál o Harrym Selfridgeovi
 John Selfridge (1927–2010), americký matematik
 Oliver Selfridge (1926–2008), britský počítačový odborník
 Thomas Selfridge (1882–1908), americký letec
 Selfridge (Severní Dakota), město v USA
 Selfridge Air National Guard Base, letecká základna americké Národní gardy v Michiganu